Teoria proporcji - jedna z teorii dotyczących zjawiska interwałów harmonicznych w muzyce. Została ona przedstawiona w V wieku p.n.e. przez greckiego uczonego Pitagorasa. Według teorii interwał jest tym bardziej konsonansowy (zgodnie brzmiący) im prostszy jest stosunek częstotliwości par dźwięków.

Przeciwnicy teorii proporcji przedstawiają skomplikowane proporcje częstotliwości dźwięków występujących w ramach stroju równomiernie temperowego (np. konsonansowa kwinta 293:439).

Zobacz też 
 Teoria pokrewieństw dźwiękowych
 Teoria stopniowości dźwięków
 Teoria usznych tonów harmonicznych i rezydualnych

Bibliografia 
 

Psychologia słuchu